Pamplina basta puede referirse a:
 El nombre común de la planta Veronica hederifolia.
El nombre común de la planta Veronica polita.